Han Jisung (한지성), né le 14 septembre 2000 et connu sous le nom de Han, est un rappeur, chanteur et parolier. Il est membre du groupe Stray Kids et 3Racha.

Biographie 
Han de son vrai nom Han jisung est un rappeur chanteur danseur et parolier du groupe Stray kids.Il fait également parti du sous groupe 3racha avec Changbin et Bang chan également de Stray kids. Il est né le 14 septembre 2000 à Incheon en Corée du sud.Il est l'un des membres les plus petits du groupe car il fait 1.69 m. Son surnom est quokka, un animal venant d’Australie.

Discographie 
Han Jisung est une idol du groupe Stray Kids. Il est le parolier d'une centaines de musiques à succès.

Notes et références 

Naissance à Incheon
Naissance en septembre 2000
Rappeur sud-coréen